Knabl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Knabl (* 1992), österreichischer Triathlet
 Ambros Knabl, Bürgermeister von Graz
 Joseph Knabl (1819–1881), österreichischer Bildhauer
 Richard Knabl (1789–1874), österreichischer Priester, Epigraphiker und Historiker
 Karl Knabl (1850–1904), deutscher Maler
 Roland Knabl (* 1980), österreichischer Handballspieler
 Rudi Knabl (1912–2001), deutscher Zitherspieler
 Rudolf Gregor Knabl (* 1951), deutscher Komponist
 Samuel Knabl (* 1982), österreichischer Basketballspieler
 Stefan Knabl (* 1983), österreichischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Knabel